Музей Восточной Азии () — музей культуры Восточной Азии, расположенный в Стокгольме на острове Шеппсхольмен.

История 
Музей официально открыт в 1926 году на основе коллекции шведского археолога Юхана Андерссона, собранной им в экспедициях 1920-х годов.

Коллекции музея охватывают более чем 5000-летнюю историю Китая до династии Мин включительно, а также Японии, Кореи и Индии. Представлено современное искусство Восточной Азии.

Работает специализированная библиотека с коллекцией исторических, религиозных и культурологических книг.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт музея Восточной Азии

Музеи Стокгольма
Достопримечательности Стокгольма